Abemama (Roger Simpson Island) je naseljeni koraljni otok u sastavu Kiribata.

Zemljopis 
Nalazi se u grupaciji Gilbertovih otoka, 25 km sjeveroistočno od Arunke i 43 km sjeveroistočno od Kurie.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2005. godine, na otoku su živjele 3404 osobe (1712 muškaraca i 1692 žena) raspoređene u 12 naselja: Abatiku (191), Tabiang (591), Tekatirirake (486), Kauma (172), Baretoa (310), Tabontebike (305), Kariatebike (140), Bangotantekabaia (336), Tebanga (246), Manoku (247), Kabangaki (363) i Biike (17).

Izvori

Vanjske poveznice 

Gilbertovo otočje